Bosznia-Hercegovina
 Pobrđani, falu Bosanska Dubica községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Pobrđani, falu Bosanska Kostajnica községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Pobrđani, falu Donji Vakuf községben, a Közép-Boszniai kantonban

 Horvátország
 Pobrđani, falu Csázma községben, Belovár-Bilogora megyében
 Pobrđani, falu Sunja községben, Sziszek-Monoszló megyében